Denumirea de Klimentovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Klimentovo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna;
 Klimentovo, un sat în comuna Polski Trămbeș, regiunea Veliko Tărnovo.